La Plaza peut désigner :
 La Plaza, un film d'Alfredo Landa de 1976.
 La Plaza, une localité de la paroisse civile de Mapararí de la municipalité de Federación dans l'État de Falcón au Venezuela.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme